Исайяс Голгер (при рождении Шая Мордхович Голгер, ; 28 декабря 1905, Атаки, Сорокский уезд, Бессарабская губерния — 13 марта 2000, Белу-Оризонти, Бразилия) — бразильский -марксист и общественный деятель.

Биография 

Родился 28 декабря 1905 года (по старому стилю) в Атаках Бессарабской губернии в семье Мордхо Шаевича Голгера и Марьем Голгер; у него было два брата и две сестры. Рано остался без отца. Учился в еврейской школе на идише, затем поступил в русскую гимназию в Могилёве-на-Днестре. С 12 лет участвовал в революционном движении в Бессарабии.

Окончил историческое отделение Сорбонны и в декабре 1924 года поселился в Бразилии. Работал научным сотрудником Исторического института провинции Минас-Жерайс. Был президентом Еврейской общины Белу-Оризонти (Uniao Israelita of Belo Horizonte) и членом Бразильской коммунистической партии. В конце 1930-х годов создал антиинтегралистский комитет для противостояния фашистской идеологии «Бразильского интегралистского действия» (Ação Brasileira Integralista).

Сочинения 
Автор монографий по экономическому укладу шумерской цивилизации, истории марксистской мысли и ленинизма, современной еврейской истории, работорговле в Южной Америке, биографии Альберта Эйнштейна и других, в том числе:
 «A evolução histórica do povo judeu: Síntese dos movimentos populares judaicos na antiguidade» (Историческая эволюция еврейской мысли; Белу-Оризонти, 1951),
 «La structure économique et sociale de Sumer présargonique» (Экономическая и общественная структура шумерской цивилизации; Париж, 1959),
 «O Negro e a Mineração em Minas Gerais» (Белу-Оризонти, 1965),
 «Leninismo: uma análise marxista» (metamorfose: época de Lénin [1894-1924]; Ленинизм: марксистский анализ, эпоха Ленина; Рио-де-Жанейро: Editôra SAGA, 1967),
 «Guerra dos Emboabas: a primeira guerra civil nas Américas» (Белу-Оризонти: Conselho Estadual de Cultura de Minas Gerais, 1956 и 1982),
 «A tragédia do comunismo judeu: A Historia da evsektzia» (Трагедия еврейского коммунизма: история Евсекции; Белу-Оризонти: Editora Mineira Ltda Belo Horizonte, 1972),
 «Marx: mito do século XX, um estudo historico» (Маркс: миф 20-го столетия; Белу-Оризонти, 1980),
 «O Universo Físico e Humano de Albert Einstein» (Человеческое и физическое пространство Альберта Эйнштейна; Белу-Оризонти: Oficina de Livros, 1991).

Под редакцией Голгера было издано первое на португальском языке полное собрание произведений Карла Маркса, ряд из которых были переведены им самим.

Семья 
Жена — Сусана Фельдман. Сыновья — бразильский микробиолог Ромен Ролан Голгер (Romain Rolland Golgher), профессор Университета Минас-Жерайс (Universidade Federal de Minas Gerais) и Маркс Голгер, адвокат.

Примечания 

Революционеры Молдавии
Деятели еврейских общественных организаций
Историки-марксисты
Члены Бразильской коммунистической партии
Коммунисты Бразилии
Писатели Бразилии
Выпускники Парижского университета